Cumbal puede ser:
 Cumbal, un municipio al sur del departamento de Nariño, Colombia.
 Cumbal, un volcán ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador.
 Cumbal, una laguna cercana al volcán homónimo.